Le mot Brundtland peut renvoyer à :
 Gro Harlem Brundtland (née en 1939), femme politique norvégienne
 Rapport Brundtland, rapport sur la politique environnementale
 Établissement vert Brundtland, institution qui respecte certaines normes environnementales
 Torbjorn Brundtland, musicien du groupe Röyksopp

Homonymie de patronyme norvégien